Пробе́л:
 Пробел — символ и соответствующая ему клавиша.
 Пробел — незаполненная часть чего-либо.